Strade Bianche 2018 var den 12. udgave af cykelløbet Strade Bianche. Det var det femte arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 3. marts 2018. Løbet blev vundet af belgiske Tiesj Benoot fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Mads Würtz Schmidt kørte for 
Søren Kragh Andersen kørte for 
Mads Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2018
UCI World Tour 2018